Oki (provincie), een voormalige provincie van Japan
Oki-eilanden, een eilandengroep die behoort tot de Japanse prefectuur Shimane
Oki (Fukuoka), een gemeente in de Japanse prefectuur Fukuoka
Tatsumichi Oki, een personage uit de film Battle Royale
Oki en Doki, een kinderboekserie van Henri Arnoldus

Zie ook
Okidoki (doorverwijspagina)